Catedral (span.: ‚Kathedrale‘) steht für:
 zahlreiche Kathedralen im spanischen Sprachraum
 Cerro Catedral, Berg in Argentinien
 Cerro Catedral (Uruguay), Berg in Uruguay

Siehe auch:
 Cathedral